Thomas Brand (1717–1770) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Okehampton i Tavistock
 Thomas Brand (1869–1958) – brytyjski arystokrata i wojskowy, 3. wicehrabia Hampden, 25. baron Dacre
 Thomas Brand (1900–1965) – brytyjski arystokrata, 4. wicehrabia Hampden, 26. baron Dacre